Новоукраинское — название населённых пунктов:

Россия 
 Новоукраинское — село в Гулькевичском районе Краснодарского края.

Украина 
 Новоукраинское (до 2016 г. — Память Ильича) — село в Апостоловском районе Днепропетровской области.
 Новоукраинское — село в Амвросиевском районе Донецкой области.
 Новоукраинское — село в Гуляйпольском районе Запорожской области.
 Новоукраинское — село в Радивиловском районе Ровненской области.
 Новоукраинское — село в Репкинском районе Черниговской области.

См. также 
 Новоукраинское сельское поселение
Новоукраинка
Новоукраинский
Украинское